Халимов — фамилия; имеет женскую форму Халимова.
 Халимов, Борис Назмутдинович (Айдар Халим; род. 1942) — татарский и башкирский писатель, поэт, драматург, журналист.
 Халимов, Гулмурод Салимович (1975—2017) — таджикский военный деятель, полковник, перешедший в 2015 году на сторону Исламского государства.
 Халимов, Данил Тахирович (1978—2020) — казахстанский борец греко-римского стиля.
 Халимов, Иззатулло — первый секретарь Курган-Тюбинского областного комитета КП Таджикистана.
 Халимов, Мазит Гайнуллович (1901—?) — политработник Красной армии.

 Халимова, Алина Ахлидиновна (род. 1999) — российская хоккеистка на траве.